Лома де Сан Агустин има више значења:

 Лома де Сан Агустин (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лома де Сан Агустин (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику